EEV může znamenat:

 východní koňská encefalitida
 elektronický expanzní ventil
 enhanced environmentally friendly vehicles, přísná emisní norma z roku 1999 pro dieselové motory silničních motorových vozidel nad 3,5 tuny
 emergency escape vehicle